Le Grand Prix de Paris peut correspondre au :

 Grand Prix de Paris, course hippique de plat créée en 1863
 Grand Prix de Paris, course hippique de trot
 Grand Prix de Paris, course cycliste disputée de 1894 à 1993
 Grand Prix de Paris, course automobile disputée de 1939 à 1952

Homonymie